La dodine est un outil utilisé dans le processus de l'élevage du vin en tonneau, permettant de remettre en suspension les lies lors du bâtonnage.

Historique 
Aujourd'hui assimilable à une canne en inox, il est l'évolution du bâton en bois utilisé auparavant.

Caractéristiques et utilisation 
Une tige permet de plonger l'outil dans le fond d'un fût, elle est terminée par une partie plus large ou une chaîne permettant de remuer les lies déposées dans le fond.

Élevage et conservation du vin
Accessoire à vin